Michael Hißmann ist der Name folgender Personen:

* Michael Hißmann (Philosoph) (1752–1784), deutscher Philosoph
 Michael Hißmann (Informatiker) (* 1976), deutscher Informatiker und Hochschullehrer